Seuss bzw. Seuß ist der Familienname folgender Personen:
 Diane Seuss (* 1956), US-amerikanische Lyrikerin
 Heinrich Seuß (1295–1366), mittelalterlicher Mystiker und Dominikaner, siehe Heinrich Seuse
 Josef Seuß (1906–1946), deutscher SS-Hauptscharführer, Rapportführer
 Ludwig Seuss (* 1964), deutscher Pianist und Akkordeonist
 Theodor Seuss Geisel (bekannt als Dr. Seuss; 1904–1991), US-amerikanischer Kinderbuch-Autor und Cartoonzeichner

Siehe auch:
 Seus

en:Seuss (surname)